S est la  lettre et la  consonne de l'alphabet latin.

Codes 
 S, code de la Cantabrie (le S étant l'abréviation de Santander, la capitale), selon la norme ISO 3166-2:ES espagnole.
 >S,signifie aussi « code source ».

Arts et culture

Cinéma 
 S., titre d'un film belge de Guido Henderickx, sorti en 1998.

Littérature 
 .
 Dans de nombreux mangas comme Naruto, Fairy Tail, Area D ou encore Yu Yu Hakusho, la lettre S correspond à une catégorie représentant la dangerosité ou la puissance d'une personne ou d'une technique de combat, l'échelle étant composée, dans l'ordre croissant, de E, D, C, B, A et S.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Dans la désignation des planètes mineures, le S indique un objet céleste qui a été découvert entre le 16 et le  d'une année.
 Les astéroïdes de type S sont les astéroïdes silices.

Biologie 
 Les cônes S sont les cônes de l'œil humain sensibles aux petites longueurs d'onde.
 Dans le code à une lettre d'un acide aminé d'une chaîne polypeptidique, la lettre S désigne la sérine.
 s est l'abréviation de :
 spineless, un gène de la drosophile ;
 veine sectorale dans le système Comstock-Needham de nommage des nervures des ailes des insectes.

Géologie 
 Les ondes S sont les ondes de cisaillement lors d'un tremblement de terre.

Informatique 
 L'élément HTML s marque un texte barré.
 S est un langage de très haut niveau et un environnement d'analyse des données et des graphiques.
 Dans un logiciel de traitement de texte, tels que LibreOffice, OpenOffice.org, Microsoft Works, Microsoft Word, Pages ou encore Wordpad; la fonction S marque le soulignage d'un texte.
 Dans les éditeurs de texte de la famille Emacs, la combinaison des touches Ctrl et S permet de faire des recherches incrémentales.

Mathématiques 
 S est utilisé pour représenter un estimateur de l'écart type en statistiques.

Phonétique 
 [s] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne fricative alvéolaire sourde.
 [ʂ] est le symbole de l'alphabet phonétique international représentant la consonne fricative rétroflexe sourde.

Physique et chimie 
 S est le symbole chimique du soufre, l'élément chimique, selon la liste des éléments chimiques.
 En thermodynamique, S désigne l'entropie.
 s est un type d'orbitale atomique (abréviation de sharp). Les éléments du bloc s du tableau périodique sont ceux dont l'orbitale la plus haute occupée est de type s.
 Le S est l'initiale de Theodor Svedberg (1884-1971), prix Nobel de chimie en 1926, qui s'est illustré dans l'analyse des macromolécules par ultracentrifugation. Le Svedberg est une unité de centrifugation qui permet la séparation de mélanges moléculaires sur la base de la densité différentielle de ses composants.
 est l'intervalle d'espace-temps entre deux évènements dans la théorie de la relativité restreinte ou générale ; on considère souvent son carré .
 s est le symbole du quark strange et son nom officiel.
 S est le symbole de l'étrangeté.

Typographie 

 ſ est un S long, une ancienne variante contextuelle de la lettre S.
 ß, ou eszett est une ligature du S long avec S (ſs) ou Z (ſz). Utilisé en allemand. Caractère transcrit le plus souvent par un double S (SS), ou saisi sur ordinateurs par Alt + 225 sur le pavé numérique (ou eszett sur Mac).
 S est souvent utilisé abusivement pour Sigma (la lettre grecque Σ (capitale ) ou σ (minuscule) ou ς (en fin de mot), et ses diverses significations) et pour divers concepts apparentés au sens ou à la forme (par exemple Sigmoïde, Serpent…).

Unités 
 S (capitale) est le symbole du siemens.
 s (minuscule) est le symbole de la seconde ; unité de temps, d'angle (seconde d'arc) ou d'ascension droite.

Pharmacie 
Utilisé par les médecins et pharmaciens afin de noter une posologie. Procédant de la sorte : S/1 à 2 fois /jour.

Transports 
Trains S, une relation ferroviaire suburbaine dans plusieurs villes de Belgique
Type S, un type de tramway, automotrice électrique de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV).

Divers 
 Voir de S0 à S99

Vie pratique 
 La lettre S est le sigle distinctif des automobiles venant de Suède.
 Le terme esse a été forgé pour désigner, pour leur forme en S, aussi bien le crochet utilisé en boucherie que l'ouïe de certains instruments à cordes.
 En France, le bac S est le bac de la filière scientifique.
 En France, la fiche S est le fichage des personnes recherchés pour atteinte à la « sûreté ».
 S est une taille pour les vêtements, c'est l'abréviation de small (petit), par exemple : S, XS.
 S, code d'immatriculation de Stuttgart, ville allemande du Land de Bade-Wurtemberg, sur les plaques d'immatriculation allemandes.
 S, code de la Cantabrie (le S étant l'abréviation de Santander, la capitale), sur les plaques d'immatriculation espagnoles jusqu'en 2000.
 La Mercedes-Benz Classe S est une automobile.

Autres 
 (s) est parfois utilisé pour désigner le parti social-démocrate (Socialdemokraterna) en Suède.
 S peut parfois désigner Solomon Cherechevski.
 (s) est souvent utilisé pour marquer le pluriel à la fin d'un mot dans de nombreuses langues.
 Les  sont des courbes utilisées dans différentes sciences et techniques.
 , terme utilisé en anglais et néerlandais.
 S/, le symbole national officiel péruvien du sol.
 Channel S, station de télévision basée à Londres.

Symbole chimique